Balázs Gusztáv (1951–) roma származású pedagógus, néptáncos, koreográfus, néprajzkutató, festő
 Balázs Gusztáv (1958–) újságíró, szerkesztő, fotóriporter, közgazdász